Михаил Федоровский:
 Федоровский, Михаил Адольфович (1853—1923) — белорусский и польский фольклорист, этнограф, археолог.
 Федоровский, Михаил Яковлевич (1825—1881) — контр-адмирал Свиты Его Императорского Величества.